Janes kan syfta på:

 Mary Janes – en typ av skor med rundad tå och rem över foten

Personer
 Christine Truman Janes (1941–), en brittisk högerhänt tennisspelare
 Dominic Janes (1994–), en amerikansk skådespelare
 Paul Janes (1912–1987), en tysk fotbollsspelare

Se även
 Jane's Addiction – en amerikansk rockgrupp
 Janez Janša (1958–), en slovensk politiker